El término púrpura puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

al color púrpura;
al púrpura de Tiro o púrpura fenicio, un tinte de importancia histórica;
en heráldica, al esmalte púrpura;
en medicina, al síndrome purpúrico o púrpura;
a la banda argentina de hard rock Púrpura;
a la película El color púrpura;
a los Bibelforscher (testigos de Jehová), identificados durante la Alemania Nazi con un triángulo púrpura;
también se conocen como purpurados a los cardenales de la Iglesia católica.